El Santo, een Mexicaans worstelaar en acteur
 Santo (Hyogo), een gemeente in de Japanse prefectuur Hyogo
 Espiritu Santo (ook Santo), een eiland in de Vanuatuaanse provincie Sanma
 Luganville, de hoofdstad van dezelfde provincie (vaak aangeduid als Santo)